Трезеге́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трезеге, Давид (род. 1977) — французский футболист аргентинского происхождения; сын следующего.
 Трезеге, Хорхе (род. 1951) — аргентинский футболист, защитник.
 Хассан, Махмуд (род. 1994) — египетский футболист, известный под прозвищем Трезеге.